Землетрясения на Гаити:
 Землетрясение на Гаити (2010).
 Землетрясение на Гаити (2021).